Jijia kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jijia (köping), Chongqing, 
 Jijia (köpinghuvudort i Kina, Guangdong),  

Robotskapade Kinaförgreningar